Serhij Wołodymyrowicz Szewczuk (ur. 1955) – ukraiński polityk 
 Serhij Mykołajowicz Szewczuk (ur. 1985) – ukraiński piłkarz 
 Serhij Anatolijowicz Szewczuk (ur. 1990) – ukraiński piłkarz